Саам может означать:
 Саамы — малочисленный финно-угорский народ Северной Европы
 Саамы Норвегии
 Саамы России
 Саамы Финляндии
 Саамы Швеции
  — язык в Непале